Exuperio (Exuperius, Exsuperius, Exupéry, Esuperio) puede hacer referencia a:

 Exuperius (polilla), genus de polilla

Santos cristianos 
 san Exuperio de Adalia († 127), junto con Zoe, una pareja de mártires esclavos en Pamphylia; celebrados el 2 de mayo.
 san Exuperio de Agaune († 286), miembro de la Legión Tebana, compañero de san Mauricio; celebrado el 22 de septiembre.
 san Exuperio de Bayeux († 405), primer obispo de Bayeux en Normandía; celebrado el 1 de agosto.
 san Exuperio de Toulouse († c. 410), obispo de Toulouse, sucesor de san Selve, celebrado localmente el 28 de septiembre y el 14 de junio.